Батомга — топоним:
 Батомга (метеостанция) — метеостанция в Аяно-Майском районе Хабаровского края.
 Батомга (река) — река в Аяно-Майском районе Хабаровского края, приток реки Мая.